Йонсан () — южнокорейский топоним, означающий станцию метро

 Йонсан — станция на Первой линии и линии Кёнъи—Чунан Сеульского столичного метрополитена в городе Сеул.
 Йонсан — станция на Второй линии метрополитена Тэгу в городе Тэгу.

А также 
 Ёнсан — станция на Первой линии и третьей линии Пусанского метрополитена в городе Пусан.

См. также 
 Йонсан